Муниципалитет Сан-Педро  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1322 км². Население — 59036 человек. Плотность населения — 44,63 чел./км².

Административный центр — Сан-Педро.

География 
Департамент расположен на севере провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
 на северо-западе — c муниципалитетом Рамальо
 на северо-востоке — с провинцией Энтре-Риос
 на юго-востоке — с муниципалитетом Барадеро
 на юге — с муниципалитетом Капитан-Сармьенто
 на юго-западе — с муниципалитетом Арресифес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес